EMV-Profi (Einkaufs- und Marketingverbund) war eine deutsche Einkaufs- und Marketingkooperation von rechtlich selbständigen Baumärkten, Holz- und Baufachmärkten sowie Gartencentern. Er wurde 1997 von 37 Mitgliedern der EK Großeinkauf (heute EK/servicegroup) gegründet, da diese nicht mit Gründung der ZEUS einverstanden waren. Dies führte dazu, dass die von EK initiierten Baufuchs-Baumärkte teilweise der Zeus und teilweise dem EMV zuzuordnen waren. Der erste Geschäftsführer des EMV war Peter Lang, der zuvor 13 Jahre Geschäftsführer der EK-Tochter DIY Zentraleinkauf war.

Der Unternehmensverbund war nach Außenumsatz der siebtgrößte Händler der deutschen Do-It-Yourself-Branche (Stand 2007, Quelle: Fachzeitschrift „diy“, Dähne-Verlag). Sitz der Systemzentrale war Lage in Nordrhein-Westfalen.

Mit Stand 3. Quartal 2015 gehörten der EMV-Profi-Gruppe 375 Unternehmen, darunter zahlreiche Raiffeisen-Märkte, mit einer Gesamtverkaufsfläche von 467.000 m² und einem Außen-Verkaufsumsatz von zusammen 773 Millionen Euro an. Der Verbund wurde von über 1000 Lieferanten beliefert und kooperierte mit den Verbünden Landfuxx, der auch als Kommanditist bei EMV-Profi eingetreten war, Celo, Baustoffring und Holzring. Die Gruppe war Mitglied in den Branchenverbänden BHB, ZGV und VDG.

Der Verbund bündelte für die Gesellschafter die Einkäufe und entwickelte eigene Vertriebssysteme und Sortimente. Neben dem eingekauften Warensortiment bot EMV-Profi den Systempartnern diverse Dienstleistungen u. a. in den Bereichen Marketing, Warenwirtschaft und Zentralregulierung an. EMV-Profi führte in den ihr angeschlossenen Verkaufsstellen neben Herstellermarken mehrere eigene Handelsmarkenlinien („Profi Bauen“, „Profi Farben“, „Profi Garten“ und im Preiseinstiegsbereich „Spar Profi“).

Im Herbst 2016 fusionierten EMV-Profi und die „Baustoffring Förderungsgesellschaft“ zur Einkaufskooperation BAUVISTA.

Weblinks

Einzelnachweise 

Unternehmen (Kreis Lippe)
Baustoffhändler
Großhandelsunternehmen
Einkaufsgemeinschaft
Lage (Lippe)